JDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dallas Downtown (Stati Uniti)